21-й чемпионат СССР по русским шашкам среди женщин прошёл в 1977 году в Ташкенте по круговой  системе. За победу присуждалось 1 очко, за ничью ½ очка и за поражение 0 очков.

Чемпионкой страны стала Людмила Григорьева. Второе место разделили Людмила Бендерская, С. Музыченко и Ольга Левина.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Архив журналов «Шашки» 1977 №12

Женщины
1977 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1977 году
Спортивные соревнования в Ташкенте
Спорт в Узбекистане в 1977 году
Соревнования по шашкам в Узбекистане